Алексе́й Семёнович Я́ковлев (, Санкт-Петербург, Российская империя — , там же) — русский актёр начала XIX века; поэт.

Биография 
Алексей Яковлев — сын костромского купца. Образование получил в приходском народном училище.

Работая в одной из галантерейных лавок Петербурга приказчиком, увлекался поэзией и театром, сочинил пьесу «Несчастный любовник».

Актёрская одарённость Яковлева была замечена И. А. Дмитревским, который начал готовить с юношей несколько ролей.

Дебютировал Алексей Яковлев на Петербургской сцене в императорском театре в 1794 году ролями в пьесах Сумарокова — Оскольда («Семира») и Синава («Синав и Трувор»).

Яковлев быстро вышел на первые места в труппе театра. Он стал первым исполнителем на русской сцене главных персонажей мировой драматургии (пьесы Шекспира, Шиллера, Расина, Вольтера). Исполнял роли в драмах и трагедиях Озерова. Творчеством Яковлева создавались образы людей с богатым душевным миром, жаждущих добра и свободы. Свободолюбие его героев часто приобретало форму презрения к обществу.

Мироощущение Яковлева не могло выразиться в старых, классических формах. Ломая прежние каноны традиций классицизма, он выступал как предшественник нового образа — романтических актёров. Театральная энциклопедия (советское издание) так характеризовала его творчество:
Конфликт между долгом и чувством, составляющий идейную основу классицистской трагедии, чужд Я. Играя свои лучшие роли, Я. выводил на сцену героя, освободившегося и от подчинения отвлеченно трактуемому принципу «долга» и от уверенности в обязательной победе добрых начал. Пытаясь отстаивать свои права, герои Я. исходили из индивидуального самосознания, из правды собственных чувств. Их бунтарство было стихийным, не соединялось с ясной политич. идеей, но шло от демократич. освободит. устремлений времени. Мироощущение Я. не могло выразиться в старых классицистских формах. Актёр порывистой эмоциональности, лирически самоуглублённый и непосредственный, он достигал невиданной ранее (особенно в трагедии) простоты игры и её внутр. драматич. наполнения. Ломая прежние каноны, Я. выступал как предшественник романтич. актёров. … Играя Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу), Я. освобождал роль от свойственной ей излишней сентиментальности, подчёркивал одиночество своего героя, раскрывал его самоуглублённую, страстную, неспособную к душевному компромиссу натуру.

Похоронен на Волковском кладбище; в 1936 году перезахоронен в Некрополе мастеров искусств.

Роли в театре 

 «Семира» Сумарокова — Оскольд
 «Синав и Трувор» Сумарокова — Синав
 «Ревнивый» (переводной водевиль) — Дорант
 «Гофолия» Расина — Йодай
 «Танкред» Вольтера — Танкред
 «Китайский сирота» — Чингиз-хан
 «Дидона» Княжнина — Ярб
 «Железная маска» — Юлий
 «Волшебница Сидония» — герцог Фердинанд
 «Чёрный человек» — Джонсон
 «Влюблённый Шекспир» — Шекспир
 «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу — Мейнау
 «Фингал» В. А. Озерова (1805)
 трагедия «Димитрий Донской» В. А. Озерова (1807),
 трагедия «Поликсена» В. А. Озерова (1809), Агамемнон
 «Отелло, или Венецианский мавр» Шекспира (перевод Вельяминова с французской переделки Дюси, 1806) — Отелло, первый исполнитель на русской сцене
 «Леар» (переделка Н. И. Гнедича «Короля Лира» Шекспира), 1807) — Эдгард, первый исполнитель на русской сцене
 «Гамлет» (пьеса С. И. Висковатова на основе одноименной пьесы Шекспира, 1810) — Гамлет, первый исполнитель на русской сцене.
 «Царь Эдип» А. Н. Грузинцева, 1812
 «Разбойники» Шиллера, 1814 — Карл Моор, первый исполнитель на русской сцене

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Перезахороненные с Волковского кладбища
Похороненные на Тихвинском кладбище